Alligator Swamp ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alligator Swamp (Juniper Creek), Fluss im Brunswick County, Bundesstaat North Carolina
 Alligator Swamp (Bear Swamp), Fluss im Robeson County, Bundesstaat North Carolina
 Alligator Swamp (Kingston Lake), Fluss im Horry County, Bundesstaat South Carolina